Kaliningrad – città della Russia 
 Kaliningrad – denominazione dal 1938 al 1996 di Korolev, cittadina dell'Oblast' di Mosca
 Kaliningrad K-5 – missile
 Kaliningrad K-8 – missile
 Kaliningrad – cratere marziano
 Oblast' di Kaliningrad - oblast' russo